biodro (anatomia owadów) – u owadów człon nogi, połączony z przedbiodrzem i z krętarzem
 okolica biodrowa – u kręgowców czworonożnych (w tym człowieka) – część obręczy kończyny dolnej (kończyny tylnej) wraz ze stawem biodrowym
 staw biodrowy